Nicole Della Monica (née le  à Trescore Balneario) est une patineuse artistique italienne qui concourt en couple avec Matteo Guarise.

Biographie

Carrière sportive 

Elle participe aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 avec Yannick Kocon.
Elle est médaillée de bronze à l'Universiade d'hiver de 2013 avec Matteo Guarise.
Elle participe aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 avec Matteo Guarise.

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Yannick Kocon (4 saisons : 2007-2011)
 Matteo Guarise (11 saisons : 2011-2022)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique italienne
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en juin 1989
Naissance à Trescore Balneario
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022